Arquitectura: Presó d'Alcatraz, presó situada a la badia de San Francisco, a Califòrnia.
 Zoologia: Scinax alcatraz, espècie de granota endèmica del Brasil.